Ljunghed kan syfta på:
 Ljunghed – en specifik biotop
 Ljunghed, Lidköping – stadsdel i Lidköping.
 Mästocka ljunghed – naturreservat i Laholms kommun.  
 Korup med Älemosse och Lya ljunghed – del av ett naturreservat i Båstads kommun. 
 Ljungheden – Västervik Speedways hemmabana.